Агéнція регіонáльного рóзвитку (АРР) — інституція, яка іноді утворюється у регіонах з метою сприяння використанню внутрішнього потенціалу  певної території. Основною її місією є узагальнення „колективного інтересу” до розвитку цієї території. Діяльність АРР у Європі координує міжнародна громадська організація EURADA. Для виконання цієї ролі АРР має відповідати таким критеріям: сприйматися як інституційний механізм регіонального розвитку органами державної влади, місцевим та регіональним самоврядуванням, політичними структурами; координувати свою діяльність з державними та самоврядними структурами і водночас зберігати автономію у прийнятті рішень, зокрема, мати власну стратегію місцевого чи регіонального розвитку; володіти фінансовими ресурсами для реалізації узгоджених з місцевою владою проектів регіонального розвитку; мати кваліфікований персонал. Формування мережі агентств регіонального розвитку в Україні є одним із заходів щодо реалізації Концепції державної регіональної політики. У 2001 році створено всеукраїнську спілку громадських організацій "Асоціацію агенцій регіонального розвитку України" (www.narda.org.ua).  

Регіональна політика